Уполокша:
 Уполокша — бывший населённый пункт, ныне дачный посёлок, в Мурманской области.
 Уполокша — станция Октябрьской железной дороги в Мурманской области.
 Уполокша — губа на озере Имандра в Мурманской области.